Colony Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Colony Township (Adams County, Iowa)
 Colony Township (Delaware County, Iowa)
 Colony Township (Kansas), im Greeley County
 Colony Township (Missouri), im Knox County